Алексе́й Васи́льевич Ма́льцев (род. 20 октября 1961 года, г. Усолье Пермской области) —  русский прозаик, поэт.

Творческая биография 
Алексей Васильевич Мальцев родился 20 октября 1961 года в г. Усолье Пермской области в рабочей семье. Окончив школу, Алексей поступил в Пермский мединститут. После его окончания 20 лет проработал врачом в лечебных учреждениях г. Перми. В 2005 году ушел из медицины, чтобы начать профессионально работать писателем.

Входил в литературу в перестроечные годы, вступив в кружок при Пермском союзе писателей в возрасте 25 лет. Первая публикация появилась в газете "Звезда" (1987). Сотрудничал с газетами "Звезда", "Молодая гвардия", "Медицинская газета", с журналом "Смена".

В 1999 году был принят в Союз писателей России на конференции молодых писателей северо-запада в г. Санкт-Петербурге как поэт. В 2000-м году поехал в Москву. 

В 2001 году в издательстве «ЭКСМО» вышел его первый детектив «Вакцина против мафии». В течение трех лет в "Эксмо" вышли детективы "Нож и ствол", "Алмазный король", "Алмаз в воровской короне", "Инстинкт росомахи". 

В 2004 году в Перми был организован проект "Пермский детектив", благодаря которому был опубликован иронический детектив Алексея Мальцева "Щука в гипсе". 

В 2010 года был написан фантастический роман-галлюцинация «Призрачно все», получивший известность в интернете до выхода «бумажной» версии.

Восприятие творчества 
В  1999 году молодой А. Мальцев представил два поэтических сборника на санкт-петербургской «Конференции молодых литераторов Северо-запада», и был назван ее открытием.

Поэзия стала одной из главных сфер его творческой самореализации. Коллеги высоко отзывались о его  произведениях. Известный уральский поэт Юрий Калашников характеризовал их так:

Писатель, литературный критик Владимир Якушев так оценивает значение поэзии по отношению ко всему его творчеству:

Тележурналист, продюсер, автор и ведущий программы «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия» Владимир Глазунов включил некоторые стихи А. Мальцева в свои видеовыступления. Он подчеркнул: 

Продолжением поэтического является песенное творчество А. Мальцева. Поэт-песенник, автор стихов песен известнейших российских групп Михаил Андреев так высказался о творчестве своего коллеги:

Однако пиcатель известен и в иных жанрах: классический детектив в стиле Агаты Кристи ("Тайна речного тумана", "Страшно только в первый раз"), психологический триллер ("Шиза"), историко-приключенческий роман ("Роковой клад"), психологическая проза (сборник "Марсианка"), фантастический роман ("Это не моя жизнь").

На родине в Перми за писателем закрепилось устойчивое определение "мастер детектива".

Российский писатель Ю. Беликов, одобрительно отзывавшийся о литературной "всеядности" А. Мальцева, так характеризовал его творчество:

Кроме того, А. Мальцев пишет телесценарии (Сериал «Понять. Простить»).

Как поэт-песенник, он также сотрудничает с композиторами России и ближнего зарубежья.

Библиография 
Меж августом и сентябрем: Стихи. Пермь:  Галоген,  1995. 72 стр.
 Траектория: Стихи. Пермь: Галоген, 1999. 80 стр.
 Вакцина против мафии: Повесть. Москва: «ЭКСМО», 2001. 320 стр. 10 000 экз.
 Нож и ствол: Повесть. Москва: «ЭКСМО», 2002. 320 стр. 10 000 экз.
 Алмазный король: Повесть. Москва: «ЭКСМО», 2003.  320 стр. 10 000 экз.
 Инстинкт росомахи: Роман. Москва: «ЭКСМО», 2003 г. 384 стр. 10 000 экз.
 Алмаз в воровской короне: Повесть. Москва: «ЭКСМО», 2004 г. 354 стр. 10 000 экз.
 Щука в гипсе: Роман. Пермь, Пермское книжное издательство, 2004. 404 стр. 1000 экз.
 Призрачно все: Роман. Пермь: Изд. дом «Пермский край», 2010. 284 стр. 1000 экз.
 Непохожая жизнь: Стихи. Пермь: Издательство "Звезда", 2011. 128 стр.
 Капризы погоды, капризы любви: Стихи. Екатеринбург: Издательство «Уральский рабочий», 2015. 160 стр.
 Шиза: роман. Москва: Издательство «Э» (ЭКСМО), 2016. 288 стр. 3000 экз. То же – мягкий переплет. Москва: Издательство «Э» (ЭКСМО), 2017. 320 стр. 3000 экз.
 Взгляд мангуста: Стихи. Пермь: 2018.
 Тайна речного тумана: роман. Москва: Издательство «Э» (ЭКСМО), 2019, 286 стр. 2000 экз. То же – мягкий переплет. Москва: Издательство «Э» (ЭКСМО), 2019. 320 стр. 3000 экз.
 Марсианка: Сборник прозы. Москва: Издательство «РуДа», 2019. 264 стр. 1000 экз.
 Резюме по факсу: Роман. Москва: Издательство «РуДа», 2019. 200 стр. 1000 экз.
 Роковой клад: Роман. Москва: Издательство «РуДа», 2019.  1000 экз.
 Страшно только в первый раз: Роман. Москва: Изд-во «ЭКСМО», 2019. 320 стр. 2000 экз.
 Это не моя жизнь: Роман. Москва: Издательство «РуДа», 2020. 320 стр. 1000 экз.
 Мышеловка для бабочек: Роман. Москва: Издательство «РуДа», 2020. 312 стр. 1000 экз.
Избач. Роман, Москва: Издательство «РуДа» , 2021 год, 316 стр, Тираж 1000 экз.
Пунктир габаритных огней. Сборник стихотворений. Пермь: Издательство «Пермский писатель», 2021 год, 224 стр.
«Уймись, конопатая!» Сборник экстремальной прозы. Москва: Издательство «РуДа», 2022, 224 стр, 1000 экз.

Награды 
 Победитель литературного конкурса в номинации "Современный роман" выставки "Книжный бульвар Севастополя" (2019);
Лауреат литературной премии имени Николая Заболоцкого (2013);
Неоднократный победитель литературных конкурсов международного медиа-портала "Самарские судьбы".
 Кавалер ордена Ф. М. Достоевского II степени (2013).

Примечания

Ссылки

Публикации 
 Алексей Васильевич Мальцев // Объединение муниципальных библиотек города Перми. 18.10.2021.
 Алексей Мальцев// Подлинник. Международный творческий ресурс.
 Алексей Мальцев "Тайна речного тумана" //  Книжная полка. Телекомпания "Vetta". 9 августа 2020.
Встреча Алексея Мальцева с читателями библиотеки Кондратово, г. Пермь 2017 г.
Встреча с писателем из Перми // МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система». 13.03.2021.
Книги Алексея Мальцева на сайте издательства ЭКСМО.
 [www.labirint.ru/authors/219783/ Книги Алексея Мальцева на интернет-портале "Лабиринт"].
Ордынский-Давидов М. Песенное творчество поэта. К юбилею Алексея Мальцева // Пермский писатель. 22 сентября 2021 г. №2 (40). С. 4.
Официальный сайт писателя Алексея Мальцева.
Пять книг за полгода // Аэропорт Пермь. Август, 2019.
Мальцев Алексей Васильевич // Союз Писателей России. Пермская краевая общественная организация.
Поэты Пермского края // Литературная газета. №7 (6211). 18.02.2009.
 Человек-талант. Алексей Мальцев // Звезда. № 43 (32946). 31 мая 2019 .
Шилов Е. Пойти путем песенника // Звезда, "Лукоморье". 22 октября 2021.
Юбилей Николая Заболоцкого на его родине // Российский писатель. Сайт союза писателей России. 2013.

Видео 
 . Интервью с А. Мальцевым.

Писатели России XXI века
Поэты России XX века‎
Поэты России XXI века
Поэты России по алфавиту
Поэты-песенники России
Авторы песен России
Члены Союза писателей России
Сценаристы России
Писатели-фантасты России
Авторы детективной прозы
Авторы приключенческой литературы
Авторы исторических романов